Rhyticeros (лат., от  — складка и  — рог) — род средних и крупных птиц из семейства птиц-носорогов (Bucerotidae). Раньше птиц этого рода включали в состав рода Aceros.

Представители рода Rhyticeros обитают в тропических лесах Юго-Восточной Азии и Океании, от Мьянмы и Таиланда до Соломоновых островов. Rhyticeros обладают крупным и мощным роговым клювом, как правило птиц украшает чёрный плюмаж из перьев, который на голове и затылке может быть также белым или красно-коричневым. Хвост — белого цвета, за исключением Rhyticeros everetti, у которых он чёрный. Горло у Rhyticeros покрыто синей, легко надувающейся кожей — за исключением видов Rhyticeros subruficollis и Rhyticeros undulatus, у которых она жёлтого цвета. Туловище птиц покрыто чёрными перьями.

Классификация 
Международный союз орнитологов относят к роду 6 видов:

Литература 
 Kemp A. C. (2001). Family Bucerotidae (Hornbills). Pp. 436—523 in: del Hoyo J., Elliott A., & Sargatal J. eds. (2001). Handbook of the Birds of the World. Vol. 6. Mousebirds to Hornbills. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 84-87334-30-X.
 Steadman, David William (2006): Extinction and Biogeography of Tropical Pacific Birds. University of Chicago Press. ISBN 0-226-77142-3.

Примечания 

 
Роды птиц